Venusspiegel steht für:

 Venusspiegel, siehe Venussymbol
 Venus-Frauenspiegel (auch Großer Venusspiegel), Pflanzenart aus der Gattung Frauenspiegel